NTV se može odnositi na:
 Niška televizija, televizijski kanal
 Nova televizija (Bugarska), televizijski kanal
 NTV (Mongolija), televizijski kanal